Black Jesus (single), een single van Everlast uit 2000
 Black Jesus (televisieserie), een sitcom uit 2014